Cori Gauff e Caty McNally erano le campionesse in carica, ma entrambe hanno deciso di non prendere parte a questa edizione.

In finale Anastasia Dețiuc e Miriam Kolodziejová hanno sconfitto in finale Arantxa Rus e Tamara Zidanšek con il punteggio di 1-6, 6-3, [10-8].

Teste di serie 

  Anna Bondár /  Kimberley Zimmermann (primo turno)
  Kaitlyn Christian /  Han Xinyun (primo turno)

  Anna Danilina /  Jesika Malečková (quarti di finale) 
  Tímea Babos /  Angela Kulikov (quarti di finale)

Wildcard 

  Elisabetta Cocciaretto /  Matilde Paoletti (primo turno)

  Francesca Pace /  Federica Urgesi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Parma Ladies Open 2022